Коджаели може да се отнася за някое от следните понятия в Северозападна Турция.
 Коджаели – алтернативно (остаряло) име на гр. Измит
 Коджаели – санджак в Османската империя с център Измит
 Коджаели – вилает в Турция с административен център Измит
 Коджаели – NUTS подрегион TR42 в регион Източна Мармара
 Коджаели – съвременно име на полуостров Витиния
 Коджаели – село във вилает Балъкесир, околия Ивринди

Производни 
 Университет на Коджаели в Измит
 ФК „Коджаелиспор“ в Измит